Hervet est un patronyme porté notamment par :

 Albert Hervet (1851-1927), banquier français, fondateur de la Banque Hervet ;
 Arthur Hervet (1938-2020), prêtre assomptionniste français ;
 Gentien Hervet (1499-1584), érudit, traducteur et controversiste catholique français ;
 Robert Hervet (1911-1996), inspecteur de la jeunesse et des sports, écrivain et journaliste français spécialisé dans le sport ;
 Sandrine Hervet (1966-), joueuse française de water-polo.